Незнамов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Незнамов, Василий Петрович (род. 1944) — российский физик, академик РАН
 Незнамов, Емельян Андреевич (1861—?) — окулист, профессор Варшавского университета по кафедре офтальмологии.
 Незнамов, Никита Павлович (род. 1996) — казахстанский хоккеист.
 Незнамов, Олег (род. 1969) — российский игрок в хоккей с мячом, шестикратный чемпион России.
 Незнамов, Пётр Васильевич (1889—1941) — русский советский поэт.

Женщины 
 Незнамова, Зинаида Александровна (род. 1958) — российский юрист, проректор УрГЮА.
 Незнамова, Лилия Павловна (1934—2018) — украинский библиотекарь и библиограф, директор Харьковской государственной научной библиотеки имени В. Г. Короленко (1989—2006).
 Незнамова, Нина Фатеевна (род. 1943) — советская и латвийская театральная актриса. Народная артистка Латвийской ССР.
 Незнамова, Светлана Алексеевна — российская спортсменка (стрельба стендовая).